Jacques Houssin peut désigner :

 Jacques Houssin (1902-1979), réalisateur français ;
 Jacques Houssin (1928-1991), homme politique français ;
 Jacques Houssin (1964-), homme politique français.